Turniej olimpijski w siatkówce plażowej kobiet odbył się w dniach od 14 do 24 sierpnia 2004 na obiekcie Olimpiako Kentro Mpis Wolei. Rywalizację w tej konkurencji wygrały reprezentantki Stanów Zjednoczonych Kerri Walsh i Misty May, dla których był to pierwszy olimpijski medal. Srebro wywalczyły Brazylijki Shelda Bede i Adriana Behar, a brąz rodaczki mistrzyń Holly McPeak i Elaine Youngs.

System rozgrywek 
Do rywalizacji przystąpiły 24 pary, które zostały podzielone na sześć grup po cztery zespoły. W każdej z nich zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu). Do fazy pucharowej rozgrywek awansowały dwie najlepsze pary z każdej z grup, oraz cztery najlepsze pary spośród tych, które zajęły trzecie miejsca. Faza pucharowa rozpoczęła się od 1/8 finału, w której 16 rywalizowało par.

Faza grupowa

Grupa A 

15 sierpnia

17 sierpnia

19 sierpnia

Grupa B 

15 sierpnia

17 sierpnia

19 sierpnia

Grupa C 

15 sierpnia

17 sierpnia

19 sierpnia

Grupa D 

14 sierpnia

16 sierpnia

18 sierpnia

Grupa E 

14 sierpnia

16 sierpnia

18 sierpnia

Grupa F 

14 sierpnia

16 sierpnia

18 sierpnia

Faza pucharowa

1/8 finału 
20 sierpnia

21 sierpnia

Ćwierćfinały 
22 sierpnia

Półfinały 
23 sierpnia

Mecz o 3. miejsce 
24 sierpnia

Finał 
24 sierpnia

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 

 Turniej olimpijski w siatkówce plażowej mężczyzn 2004

Bibliografia 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004